Константи́н Козло́вский: Козловский, Константин Григорьевич (1886—1981) — белорусский крестьянин, спасший около 500 евреев период Холокоста.
 Козловский, Константин Игнатьевич (1904—1980) — капитан теплохода Балтийского морского пароходства Министерства морского флота СССР, Герой Социалистического Труда.
 Козловский, Константин Мирославович (1947—2001) — скульптор, художник. Член Национального союза художников Украины.
 Козловский, Константин Степанович (1905—1975) — советский художник-график, ксилограф.

Примечания